Cole Perfetti (né le  à Whitby, en Ontario au Canada) est un joueur canadien de hockey sur glace. Il évolue à la position de centre.

Biographie

En club

Statistiques

En club 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2018-2019 || Spirit de Saginaw || LHO || 63 || 37 || 37 || 74 || 10 || 16 || 8 || 6 || 14 || 4
|-
| 2019-2020 || Spirit de Saginaw || LHO || 61 || 37 || 74 || 111 || 16 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Moose du Manitoba || LAH || 32 || 9 || 17 || 26 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Jets de Winnipeg  || LNH || 18 || 2 || 5 || 7 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Moose du Manitoba  || LAH || 17 || 6 || 9 || 15 || 2 || - || - || - || - || -

Au niveau international 

| 2019 || align="left"| Canada Blanc || align="left"| Ivan Hlinka moins de 18 ans ||5 ||8 ||4 ||12 ||2 || align="left"|  Médaille d'argent 
|-
| 2021 ||align="left"|  - 20 ans || align="left"| Championnat du monde junior || 7 || 2 || 4 || 6 || 2 || align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2021 ||align="left"| || align="left"| Championnat du monde  || 10 || 2 || 0 || 2 ||4 || align="left"|  Médaille d'or

Trophées et honneurs personnels

LHO 
2019-2020 : récipiendaire du trophée Bobby-Smith

LCH 
2019-2020 : Étudiant de la saison de la Ligue canadienne de hockey

Références 

Naissance en janvier 2002
Naissance à Whitby (Ontario)
Joueur canadien de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur du Spirit de Saginaw
Joueur du Moose du Manitoba (LAH)
Choix de repêchage des Jets de Winnipeg
Joueur des Jets de Winnipeg